Ledokombo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ledokombo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ledokombo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar